Trenta (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Cosenza
Trenta (Slovenië), een plaats in de Sloveense regio Goriška
Trentavallei, een vallei in het Triglav Nationaal Park in Slovenië
Trenta (Ierland), een plaats in county Donegal, Ierland